Daewoo Gentra (Korea Południowa) – miejski sedan produkowany na rynek południowokoreański w latach 2005–2011.
 Daewoo Gentra (Uzbekistan) – kompaktowy sedan produkowany na rynek WNP w latach 2013–2015.

Inne 
 Daewoo Gentra X – miejski hatchback produkowany na rynek południowokoreański w latach 2007–2011.